Država Nauru je podijeljena u 12 okruga. Uz osnovne podatke o okruzima nalazi se i broj povijesnih sela, od kojih su mnoga danas nenaseljena ili uništena.

U Nauruu ne postoji podjela na općinskoj razini, nego samo na okružnoj. Ni jedan od 14 okruga nema glavno mjesto. Okruzi su organizirani tako da se pružaju od središta otoka prema obali. Jedina iznimka je okrug Buada koji se nalazi oko lagune Buada, te je zapravo jedino naseljeno područje u unutrašnjosti otoka.

Sve do 1900. godine na otoku je postojalo 169 sela koja su danas većinom napuštena ili uništena. S gospodarskim i demografskim razvojem otoka stvorena je aglomerizacija uz obalu otoka koja danas spaja sva stara naseljena područja.

Ovih 14 okruga okupljeni su u 8 izbornih okruga.

 

en:Nauru#Administrative divisions